Fortune kan syfta på:

 Fortune (tidskrift) –  en amerikansk affärstidskrift
 Fortune (Professionell Brottning) – en grupp i TNA (Total Nonstop Action)
 Fortune (musikgrupp) – en svensk hårdrocksgrupp
 Fortune Brands – ett amerikanskt holdingbolag
 Fortune Head – en geologisk gräns mellan proterozoikum och paleozoikum
 Fortune, Newfoundland and Labrador – en stad i Newfoundland och Labrador, Kanada

Personer med efternamnet Fortune 
 Quinton Fortune (1977–), sydafrikansk fotbollsspelare
 Sonny Fortune (1939–2018), amerikansk musiker

Se även
HMS Fortune